Бьюри — английская фамилия. Известные носители:
 Бьюри, Джон Багнелл (1861—1927) — ирландский историк, искусствовед и филолог.
 Бьюри, Эдмунд (1884—1915) — британский игрок в рэкетс.